Eredivisie 2010/11 (mannenvoetbal), seizoen 2010/11 van de hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen
 Eredivisie 2010/11 (vrouwenvoetbal), seizoen 2010/11 van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen
 Eredivisie ijshockey 2010/11, seizoen 2010/11 van de hoogste Nederlandse divisie in het ijshockey
 Eredivisie 2010/11 (badminton), seizoen 2010/11 van de hoogste klasse in het Nederlandse badminton in competitieverband